O quadro de medalhas geral dos Jogos Paralímpicos apresenta as medalhas dos Jogos Paralímpicos de Verão (1960-2008) e dos Jogos Paralímpicos de Inverno (1976-2010), além de uma combinação dos dois.

O Comitê Paralímpico Internacional (IPC) não publica um quadro geral de medalhas, apenas tabelas não-oficiais em cada edição dos Jogos. Esta tabela é uma compilação dos dados apresentados pelo IPC.

Os resultados são atribuídos de acordo com a atual denominação do IPC, que por sua vez segue o modelo do Comitê Olímpico Internacional. Normalmente, um único código corresponde a um único Comitê Paralímpico Nacional (CPN). Quando diferentes códigos foram utilizados para diferentes anos, as medalhas foram somadas no caso de simples mudança de código (como de RHO para ZIM para o Zimbábue) ou simples mudança de nome do país (como a de Ceilão para Sri Lanka). Como as medalhas são atribuídas a cada CPN, nem todos os totais incluem medalhas ganhas por atletas daquele país por outro CPN, como antes da independência daquele país (ver notas individuais para casos especiais, tais como equipes combinadas). Nomes em itálico são entidades nacionais que já não existem.

Quadro de medalhas 

A seguinte tabela é pré-organizada de forma a exibir os países em ordem alfabética. Ela pode, entretanto, ser reorganizada de forma a exibir os países por quantidade de medalhas. Apenas os países vencedores de medalhas foram incluídos. Para colocar a tabela na ordem usada largamente pela imprensa e mesmo pelo IPC em cada edição (ouro-prata-bronze), ordene primeiro por bronzes, depois por pratas e então por ouros.

CPNs sem medalhas
Após os Jogos Paralímpicos de Inverno de 2018, 65 dos atuais 182 CPNs nunca conquistaram medalhas. Outros dois CPNs históricos também não conquistaram nenhuma medalha paralímpica.

Ligações externas 
 

Jogos Paraolímpicos de Verão
Jogos Paraolimpicos Verao